Les élections régionales de 2004 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 2004) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le .

Notes et références 

2004
Vorarlberg 2004
Politique en septembre 2004